Municipio de Olive puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Olive (condado de Madison, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Olive (condado de Elkhart, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Elkhart.
 Municipio de Olive (condado de St. Joseph, Indiana), un municipio ubicado en el condado de St. Joseph
 Municipio de Olive (condado de Clinton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Olive (condado de Decatur, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Olive (condado de Clinton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Olive (condado de Ottawa, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Olive (condado de Butler, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Olive (condado de Meigs, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Meigs.
 Municipio de Olive (condado de Noble, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Noble.